Trøstens Bolig kan henvise til flere forskellige stiftelser i Danmark:

 Winterfeldts Stiftelse i København, oprettet 1805
 Soldins Stiftelse i København, oprettet 1845
 Trøstens Bolig (Aalborg) i Aalborg, oprettet 1852
 Radsted Hospital – bolig for ældre personer der tidligere havde tjent på Krenkerup, nedrevet 1907